Варны:
 Варны — четыре основные сословия древнеиндийского общества.
 Варны — западнославянское племя у реки Варнов.